

Зелений Бор — село, Бурабайський район, Акмолинська область

Зелений Бор — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Зелений Бор — селище, Єкатеринбурзький міський округ, Свердловська область
 Зелений Бор — село, Туринський міський округ, Свердловська область

ru:Зелёный Бор